Kabul (stad), de hoofdstad van Afghanistan
Kabul (provincie), een provincie van Afghanistan
Kabul (rivier), een zijrivier van de Indus, die door Afghanistan en Pakistan stroomt
Kabul (Israël), een plaats in Israël